Topolino e l'orchidea nera (Jungle Magic!) è una storia a fumetti di 24 tavole pubblicata negli USA nel febbraio 1948, con protagonista Topolino, disegnata da Bill Wright.

Trama 
Nella storia Topolino e Pippo vengono inviati alla ricerca di un'orchidea nera, obiettivo richiesto dal negozio di fiori dove stavano lavorando.

Pubblicazioni 
In Italia è stata pubblicata molte volte apparendo nelle seguenti testate:

Albi d'Oro numero 48.104 dell'8 maggio 1948.
Albi della Rosa n. 171 (16/2/1958)
Super Almanacco Paperino n. 17 (5/1980)
Paperino mese n. 129 (3/1991)
Capolavori Disney n. 29 (29/8/1995)
I Grandi Classici Disney n. 261 (8/2008)

Collegamenti esterni 

Storie a fumetti di Topolino
Storie a fumetti di Pippo
Fumetti del 1948